Луј-Шарл, титуларно Луј XVII (; 27. март 1785 — 8. јун 1795) био је син Луја XVI и Марије Антоанете који никад није ступио на престо. Када је његов отац погубљен на гиљотини 1793. постао је први претендент на француски престо (принц Француске). Августа 1792. пребачен је у затворску тврђаву Темпл. Ту је додељен као помоћник обућару и пијаници Антоану Симону. Умро је у тамници јуна 1795. Лекар је на аутопсији утврдио да је тело дечака било изузетно неухрањено и пуно ожиљака. 

После престолонаследникове смрти појавило се око стотињак превараната који су тврдили да су они Луј XVII.

Породично стабло

Породица

Браћа и сестре

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1785.
Умрли 1795.
Династија Бурбон
Француски краљеви
Војводе Нормандије